Уильям де Клинтон (; примерно 1304 — 31 октября 1354) — английский аристократ, 2-й барон Клинтон с 1330 года, 1-й и последний граф Хантингдон с 1337 года. Участвовал в Столетней войне и походах в Шотландию.

Биография 
Уильям де Клинтон был младшим сыном Джона де Клинтона, 1-го барона Клинтона, и его жены Иды Одингселс. Он был товарищем детства короля Эдуарда III и одним из тех рыцарей, которые в 1330 году тайно проникли в Ноттингемский замок и арестовали Роджера Мортимера, 1-го графа Марча; благодаря этим событиям Эдуард сосредоточил власть в своих руках.

До 17 октября 1328 года Клинтон женился на Джулиане Лейбёрн, внучке и наследнице 1-го барона Лейбёрна, вдове Джона Гастингса, 2-го барона Гастингса. Он был посвящён в рыцари до 1324 года; участвовал в походах в Шотландию и Францию, был губернатором Пяти портов (в 1330 и 1343 годах), юстициарием Кента в 1332 году, в 1333 году был назначен лордом-адмиралом. С 6 сентября 1330 года сэр Уильям носил титул барона Клинтона, 16 марта 1337 года Эдуард III пожаловал ему титул графа Хантингдона. Клинтон умер в 1354 году, оставив единственную дочь Элизабет (возможно, внебрачную), ставшую женой Джона Фицвильяма. Его титулы после этого вернулись короне.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Графы Хантингдон
Графы Англии XIV века
Английские рыцари
Бароны Клинтон
Бароны Англии XIV века
Лорды-смотрители Пяти портов
Персоналии:Первая война за независимость Шотландии
Персоналии:Вторая война за независимость Шотландии
Клинтоны